Городское сообщество Большого Нанси, или Большой Нанси () — французское городское сообщество и городская агломерация в департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Объединяет Нанси и 19 пригородов нансийской агломерации. Совет Сообщества состоит из 80 депутатов, представляющих входящие в Сообщество коммуны пропорционально их населению. Во Франции на 2011 год существовало 16 подобных городских сообществ.

История 
Агломерация Нанси административно сформировалась в 1959 году как Район нансийской агломерации для межгородской кооперации. В 1995 году район был преобразован в Городское сообщество Большого Нанси.

Состав сообщества 
В Большой Нанси входит 20 коммун с общей численностью населения  человек.

Население коммун указано по переписи 1999 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт. Communauté urbaine du Grand Nancy
 Eco-Grand Nancy, promotion économique du Grand Nancy
 présentation du quartier Nancy Grand Cœur
 site de l'Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Aire urbaine de Nancéienne

Городские агломерации по алфавиту
Нанси
Мёрт и Мозель
Нанси